Лас Крусес, Лас Круситас има више значења:

 Лас Крусес, Лас Круситас (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Крусес, Лас Круситас (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику